Hamburg-Express-Klasse ist der Name folgender Schiffsserien der Reederei Hapag Lloyd:
 Hamburg-Express-Klasse (1972)
 Hamburg-Express-Klasse (2001), 2012 umbenannt auf Dalian-Express-Klasse
 Hamburg-Express-Klasse (2012)